Le nom Oscar est a été utilisé par plusieurs cyclones tropicaux dont :

Océan Atlantique Nord 

 Tempête tropicale Oscar (2012), un faible système qui n'a pas affecté les terres ;
 Ouragan Oscar (2018).

Océan Pacifique nord-ouest 

 Typhon Oscar (1995) (T9518, 17W), un puissant cyclone qui a affecté le Japon.

Dans l'océan Indien et la pacifique sud 

 Cyclone Oscar (1983), un des pires système tropical à affecter Fidji ;
 Cyclone Oscar (1993), une faible tempête qui est passé au nord de la côte australienne ;
 Cyclone Oscar-Itseng (2004), un cyclone très intense qui est toujours resté en mer.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme
Typhon homonyme